Parnitzke ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Parnitzke (1893–1974), deutscher Kunstpädagoge
 Eveline Parnitzke (* 1956), deutsche Politikerin
Ruth Parnitzke (1889–1975), deutsche Malerin